Toprakkale signifie forteresse de la terre en turc et désigne plusieurs lieux :
 Toprakkale forteresse et ville urartéenne près de Van en Turquie
 Toprakkale chef-lieu de district nœud routier (routes européennes E90 et E91) de la province d'Osmaniye et en Turquie
Plusieurs villages de Turquie portent le nom de Toprakkale, voir le site turc  Toprakkale